Сражение у бухты Кёге — морское сражение, произошедшее 1—2 июля 1677 года во время датско-шведской войны 1675—1679 годов. Его итогом стала победа датчан, которая считается одним из наиболее значительных военно-морских успехов датского флота.

Прелюдия к сражению 
После поражения в Эландском сражении, и у острова Мён, а также потери контроля над Балтийским морем, Швеция решила вернуть себе утраченные позиции.

9 июня 1677 года шведский флот под командованием адмирала Хенрика Горна вышел из Даларё, расположенного около Стокгольма. 13 июня у острова Эланд к нему присоединился Kalmar и остатки эскадры Шёблада, Andromeda и Gustavus. Датский флот под командованием адмирала Нильса Юэля покинул Копенгаген 24 июня 1677 года. ожидая подхода союзной голландской эскадры адмирала Корнелиуса Тромпа, с которой они так и не соединились до конца сражения. Штиль вынудил датчан бросить якорь у мыса Стевнс. На рассвете 30 июня флоты противников обнаружили друг друга.

Сражение 
Около 8 часов утра 30 июня Горн поднял якоря и при зюйд-зюйд-весте отплыл в направлении датского флота, предварительно выслав вперед два судна в надежде выманить датчан на открытую воду, Юэль в свою очередь отдал приказ двум своим судам атаковать их. Оба флота на протяжении дня следовали параллельными курсами, чуть впереди двигался выстроенный в линию шведский флот, а за ним линия датчан. С наступлением темноты Юэль безуспешно пытался занять наиболее выгодную позицию в отношении ветра.

На рассвете 1 июля, когда изменившийся ветер поставил датские корабли на ветер, несмотря на то что несколько из его судов отстали, Юэль начал сближение со шведским флотом имея разделение на три отряда: авангард, центр и арьергард. Двигаясь наперерез флоту шведов, Юэль заставлял шведского адмирала или повернуть ближе к береговым мелям или принять бой в виде свалки. Адмирал Горн решил все же отвернуть, но неудачно и около 5 часов утра датский флот атаковал его. Горн пытался поджечь флот противника, выслав вперед брандеры, однако последние не смогли достигнуть цели и были отбуксированы датчанами. По мере того как противники приближались к мысу Стевнс, Юэль отвернул немного мористее, в надежде на то, что шведы останутся с наветренной стороны и тем самым выскочат на мель. Шведы отреагировали именно так, как предполагал Юэль, в результате линейный корабль шведов Drake налетел на мель. Оставив несколько кораблей в помощь Drake, Горн повернул от берега и пройдя за кормой датчан, попытался вывести основные силы флота из под огня в открытое море. Юэль отдал приказ четырём своим кораблям атаковать севший на мель корабль и оставленный ему в помощь отряд, в чём в результате датчане преуспели захватив четыре корабля из семи. Сменившийся на северо-западный ветер позволил Юэлю занять наветренную сторону, что он использовал для того чтобы попытаться отрезать арьергард от основных сил шведского флота и сконцентрировать весь огонь на нём. В результате артиллерийской дуэли, длившейся до полудня, датчане сумели захватить Enighed. Вскоре бой превратился в серию дуэлей между отдельными группами кораблей, в ходе которого, Юэль, вынужден был перенести флаг с «Христианус квинтус» на «Фредерикус терциус», а после его повреждения на «Шарлотту-Амалию». После подхода авангарда датчан под командованием адмирала Марвара Родстена, перевес сил перешел к датчанам, шведы потеряли 7 линейных кораблей и их строй рассыпался, хотя основным силам шведов удалось прорваться мористее в направлении Борнхольма. Ночью и на следующий день были захвачены или уничтожены ещё несколько шведских кораблей, частично при помощи подошедшей союзной голландской эскадры.

В результате сражения шведы потеряли восемь крупных кораблей и несколько кораблей меньших размеров, а также более 3000 человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Датский флот не имел потерь в корабельном составе, хотя несколько кораблей были сильно повреждены (за время дневной фазы сражения Юэль два раза переносил свой флаг на другой корабль из-за больших повреждений своего флагмана). Потери в экипажах кораблей составили примерно 100 человек убитыми и около 300 ранеными.

Участвовавшие корабли

Источники 
 Naval Wars in the Baltic 1553—1850 (1910) — R. C. Anderson

Сражения по алфавиту
Морские сражения Дании
Морские сражения Швеции
Сражения в Балтийском море
Сражения Голландской войны
Морские сражения XVII века
Июль 1677 года
Сражения 1677 года